George Goddard ist der Name folgender Personen:

* George Goddard (Fußballspieler) (1903–1987), englischer Fußballspieler
 George Goddard (Musiker) (1924–1988), Musiker aus Trinidad und Tobago
 George Bouverie Goddard (1832–1886), britischer Maler und Illustrator